Hierba de las calenturas puede referirse a:
El nombre común de la planta Cymbopogon citratus.
El nombre común de la planta Micromeria graeca.
El nombre común de la planta '''''Polygonum aviculare.